Джейнсвилл (город, Миннесота) — город в округе Уосика, штат Миннесота, США.
 Джейнсвилл (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Уосика, Миннесота, США.
 Джейнсвилл — город в округе Рок, штат Висконсин, США,